Egri bezeichnet:

 János Egri (* 1966), ungarischer Jazzmusiker
 Lajos Egri (1888–1967), US-amerikanischer Schriftsteller
 Egri csillagok, Roman von Géza Gárdonyi
 Egri Bikaver, ungarischer Rotwein